Джей-ліга 2009 — 17-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 7-й раз здобула Касіма Антлерс.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Кавасіма Ейдзі
 Івамаса Дайкі
 Утіда Ацуто
 Танака Маркус Туліо
 Нагатомо Юто
 Огасавара Міцуо
 Ісікава Наохіро
 Накамура Кенго
 Ендо Ясухіто
 Сіндзі Окадзакі
 Маеда Рьоїті

Примітки

Джерела 
RSSSF 

2009 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу